Пётр Астафьев:
 Астафьев, Пётр Васильевич — председатель колхоза «Красный пахарь» Пий-Хемского района Тувинской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Астафьев, Пётр Евгеньевич (1846—1893) — русский философ, психолог и публицист.
 Примечания